Schlüpfing ist der Ortsname von

 Schlüpfing (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schlüpfing (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern